Martin Filip (né le  à Hradec Králové en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

En 1993, il commence sa carrière avec le HC Pardubice en Extraliga. Il a joué de nombreuses saisons dans ce championnat. En 2003, il signe au Basingstoke Bison en EIHL. En 2004-2005, il est recruté par Luciano Basile entraîneur du Diables Rouges de Briançon en Ligue Magnus. Très vite, il forme une ligne prolifique avec l'ailier slovène Edo Terglav et Éric Blais. Les diables rouges échouent en finale de la Coupe de France contre les Dragons de Rouen.

La saison suivante, l'ailier Tomáš Balúch prend la place de Blais mais se blesse rapidement. Son remplaçant Mickaël Pérez s'intègre alors au duo Terglav-Filip. L'équipe échoue une nouvelle fois en finale de Coupe de France contre Dijon puis sombre en quart de finale des séries éliminatoires de Ligue Magnus contre cette même équipe. Lors de la saison 2006-2007, les briançonnais terminent troisièmes de la saison régulière. Lors des demi-finales, elle est battue trois victoires à deux contre le futur vainqueur Grenoble.

En 2007-2008, il ne fait plus partie des plans de Basile et part à l'ASG Tours entraînée par Robert Millette.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue Magnus
 2006-2007 : sélectionné dans l'équipe des meilleurs étrangers pour le Match des étoiles.
 2005-2006 : sélectionné dans l'équipe des meilleurs étrangers pour le Match des étoiles.
 2004-2005 : sélectionné dans l'équipe des meilleurs étrangers pour le Match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|rowspan=2|1993-1994 ||HC Hradec Kralove||Extraliga ||17||2||6||8||0|| || || || ||
|-
|HC Pardubice ||Extraliga ||31||7||9||16||0|| || || || ||
|-
|1996-1997 ||HC Slezan Opava||Extraliga ||52||18||20||38||24|| || || || ||
|-
|1997-1998 ||HC Karlovy Vary ||Extraliga ||38||5||22||27||20|| || || || ||
|-
|1998-1999||HC Karlovy Vary ||Extraliga || 45|| 7|| 21|| 28|| 24|| || || || ||
|-
|1999-2000 |||HC Karlovy Vary ||Extraliga || 33|| 9|| 26|| 35|| 14|| || || || ||
|-
|1999-2000 ||HC IPB Pojišťovna Pardubice ||Extraliga || 18|| 1||10||11||17|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0 
|-
|2000-2001 ||HC IPB Pojišťovna Pardubice ||Extraliga || 35|| 4|| 7|| 11|| 16|| 7|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
|rowspan=2|2001-2002 ||HC IPB Pojišťovna Pardubice ||Extraliga || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| HC Chemopetrol Litvínov ||Extraliga || 46|| 3|| 25|| 28|| 16|| || || || ||
|-
|rowspan=2|2002-2003 ||HC Zlín ||Extraliga || 39|| 6|| 16|| 22|| 16|| || || || ||
|-
|HC VCES Hradec Králové ||1.liga || 5|| 1|| 4|| 5|| 6|| || || || ||  
|-
|2003-2004 ||Basingstoke Bison ||EIHL || 53|| 16|| 14|| 30|| 34|| || || || ||
|-
|2004-2005 ||Briançon||Ligue Magnus ||27||10||25||35||6||3||2||1||3||2
|-
| 2004-2005 ||Briançon || CdF || 4|| 2|| 2|| 4|| 20|| || || || ||
|-
|2005-2006 ||Briançon ||Ligue Magnus ||26||10||35||45||40||4||1 ||1||2||12
|-
| 2005-2006 ||Briançon || CdF || 5|| 0|| 6|| 6|| 4|| || || || ||
|-
|2006-2007 ||Briançon ||Ligue Magnus ||22||15||27||42||18||8||1||6||7||2 
|-
| 2006-2007 ||Briançon || CdF || 3|| 0|| 3|| 3|| 0|| || || || ||
|-
| 2006-2007 ||Briançon || CdlL || 3|| 1|| 3|| 4|| 27|| || || || ||
|-
|2007-2008 ||Tours ||Ligue Magnus ||26||8||18||26||30||5||1||4||5||6
|-
| 2007-2008 || Tours || CdF || 3|| 0|| 2|| 2|| 0|| || || || ||
|-
| 2007-2008 || Tours || CdlL || 2|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || ||
|-
|2008-2009 ||HC VCES Hradec Králové || 1.liga || 46|| 3|| 20|| 23|| 36|| || || || ||  
|-
|2009-2010 ||HC Vrchlabí || 1.liga || 45|| 11|| 24|| 35|| 37|| 5|| 0|| 4|| 4|| 2
|-
|2010-2011 || HC Vrchlabí || 1.liga || 43|| 4|| 17|| 21|| 22|| 10|| 3|| 2|| 5|| 8
|-
| rowspan=2|2011-2012 || HC Vrchlabí || Tch.4 || 22|| 16|| 25|| 41|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Dukla Jihlava || 1.liga || 4|| 0|| 9|| 9|| 2|| 9|| 4|| 3|| 7|| 2
|-
|2012-2013 || HC Dukla Jihlava || 1.liga || 52|| 11|| 26|| 37|| 32|| 4|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
|2013-2014 || HC Vrchlabí || 2.liga || 31|| 12|| 31|| 43|| 32|| 7|| 2|| 9|| 11|| 0
|-
|2014-2015 || HC Vrchlabí || 2.liga || 30|| 13||32 || 45|| 20|| 3||1 ||4 || 5||4
|-
|2015-2016 || HC Vrchlabí || 2.liga || 33 || 13 || 31 || 44 || 10 || 4 || 0 || 4 || 4 || 0
|-
| 2015-2016 || HC Litomerice || 1.liga || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || HC Vrchlabí || 2.liga ||36||15||44||59||16||12||5||9||14||0
|-
|2017-2018 || HC Vrchlabí || 2.liga || 33||	9 || 41 || 50 || 20|| 8 || 2 || 9 || 11 || 0 
|-
|2018-2019 || HC Dvůr Králové nad Labem || 2.liga || 5 || 1 || 5 || 6 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || HC Ceska Trebova  || 3. liga || 25 || 8 || 35 || 43 || 6 || 13 || 6 || 19 || 25 || 10
|-
| 2019-2020 || HC Ceska Trebova || 3. liga || 24 || 6 || 37 || 43 || 6 || 8 || 3 || 12 || 15 || 2

Références 

Naissance en décembre 1971
Naissance à Hradec Králové
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur tchécoslovaque de hockey sur glace
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Hradec Králové
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du HC Slezan Opava
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du HC Litvínov
Joueur du HC Zlín
Joueur du Basingstoke Bison
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur de l'Association des sports de glace de Tours
Joueur du HC Jihlava
Attaquant de hockey sur glace